Black Jack – manga autorstwa Osamu Tezuki
 Blackjack – gra karciana
 Blackjack – w kodzie NATO Tu-160 
Miejscowości w USA:
 Black Jack – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Black Jack (ang. Black Jack Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond